Tempe bezeichnet

Tempe (Griechenland), Tal in Griechenland
Tempe (Arizona), Stadt in Arizona, USA
Tempe (New South Wales), Vorort von Sydney, Australien
Titularbistum Tempe
 eine andere Schreibweise für das Soja-Produkt Tempeh
 Danau Tempe, See auf Sulawesi
Siehe auch:
 Tempe Canal